Николай Котляр:
 Котляр, Николай Исаакович (1935—2003) — министр рыбного хозяйства СССР.
 Котляр, Николай Фёдорович (1932—2021) — советский и украинский историк, член-корреспондент Национальной академии наук Украины (1995).